Het wassende water (roman), een streekroman van Herman de Man uit 1925
 Het wassende water (hoorspel), een hoorspelbewerking uit 1970 van het boek
 Het wassende water (televisieserie), een televisieserie uit 1986 van het boek